Monte « Doc » Parker est un personnage de fiction de la série New York 911 interprété par Michael Beach.

Biographie de fiction 
Monte Parker, surnommé Doc, est secouriste et ambulancier. Il a été marié à Deborah, décédée. Il est très à l'écoute des personnes qu'il rencontre et veut toujours aider les personnes dans le besoin. 

Dans l'épisode pilot, il fait équipe avec Jerry Mankowitz, qui se fera tiré dessus et prendra sa retraite anticipée du département des pompiers. Puis, dans la première saison, il fait équipe avec le jeune Carlos Nieto (interprété par Anthony Ruivivar), avec lequel il sympathise. Il sort avec le docteur Sara Morales (incarnée par Lisa Vidal) puis décide de vivre avec elle dans un appartement  hérité de ses parents (Mauvais Traitements 1-20). Mais Morales le quitte car on lui a proposé un poste important dans une autre ville. Il s'occupe aussi de son père (incarné par Ossie Davis), qui décède durant cette même saison.
 
Doc a été élu meilleur secouriste de l'année  de nombreuses fois.

Il a accepté dans la saison 4 la promotion qui va avec le rang de meilleur secouriste de l'année après la mort d'Alex Taylor (incarné par Amy Carlson). Doc s'en prend plusieurs fois au remplaçant d'Alex, Eugene, qu'il rend responsable de la mort de cette dernière.

Doc revient à la  par la suite, mais il a été rétrogradé. Ce n'est plus lui le superviseur de l'équipe de secouriste.

Dans Plus jamais ça (5-15), Doc fait une fête et passe la nuit avec l'officier de police Sasha Monroe (incarnée par Nia Long). Cela est calculé car il lui a pris son arme personnelle. Il arrive à la caserne avec plus d'une heure de retard et tire à bout portant dans la poitrine de leur chef Steeper (incarné par Paul Michael Glaser). Il accuse ce dernier de vouloir fermer la caserne. Il veut le faire attendre 15 minutes avant de le soigner, puisque c'est censé être le temps que mettront les secours d'une autre caserne pour arriver.

Il est arrêté par son ami, l'officier de police John « Sully » Sullivan (incarné par Skipp Sudduth). 

La dépression de Doc remonte aux attentats du . La mort d'Alex et la possibilité que la caserne ferme lui a fait péter les plombs.

Dans Adieu Camelot (6-22), il est vu dans un hôpital psychiatrique en tant que patient.

Source 

Personnage de New York 911
Personnage de fiction new-yorkais
Professionnel de la santé de fiction
Personnage de fiction afro-américain

en:List of Third Watch characters#Monte 'Doc' Parker